Junquera o Junkera  puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Plantas (botánica) 
 Junquera, planta juncácea.
 Junquera, nombre común de la planta Juncus conglomeratus.
 Junquera, nombre común de la planta Juncus maritimus.

Antroponimia 
 Andrés Junquera (1946-), también conocido como Andrés Zapico Junquera y como Andrés Avelino Zapico Junquera, futbolista español, que tras militar en dos clubs de su Langreo natal, fichó en 1966 por el Real Madrid, club donde jugó hasta la temporada 1974/1975.
 Francisco Junquera Hevia, historiador español.
 Inocencio Junquera (siglo XIX), político filipino, fue gobernador de la provincia de Cebú desde 1893 hasta 1895.
 Juan Junquera Huergo (1804-1880), profesor y escritor español.
 Kepa Junkera (1965-), también conocido como Kepa Junkera Urraza, músico español de música folk, cantautor en lengua vasca.

Toponimia 
 Junquera, aldea hoy día desaparecida de La Rioja (España).
 Junquera de Ambía, municipio español de la provincia de Orense, en la comunidad autónoma de Galicia.
 Junquera de Espadañedo, municipio de la Provincia de Orense, en Galicia, España.
 Junquera de Tera, localidad española del municipio de Vega de Tera, en la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León.
 La Junquera, municipio español de la comarca del Alto Ampurdán, en la provincia de Gerona, Cataluña.

Referencias